Cristina De Pietro (1957) – politica italiana
Francesco De Pietro (1844-1934) – vescovo cattolico italiano
Michele De Pietro (1884-1967) – politico e avvocato italiano

Pagine correlate
De Pietri
Di Pietro